Cizur Mayor (baskiska: Zizur Nagusia) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cizur Mayor ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cizur Mayor är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Cizur Mayor sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cizur Mayor. Runt Cizur Mayor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km nordost om Cizur Mayor. Trakten runt Cizur Mayor består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra